Change partners
 Change Partners (Beverly Hills) (1994), tweeëntwintigste aflevering van het vierde seizoen van het tienerdrama Beverly Hills
 Change partners (Stephen Stills) (1971), een lied geschreven en gezongen door van Stephen Stills
 Change partners (Irving Berlin) (1971), een lied geschreven door Irving Berlin en gezongen door Ozzie Nelson and His Orchestra
 Changing partners
 Change partners (Joe Darion), een lied geschreven door Joe Darion en gezongen door Larry Coleman, Bing Crosby, Patty Page en anderen